|-
|  ||  || 20 октября 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
|  ||  || 20 октября 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (8903) Paulcruikshank ||  || 16 октября 1995 || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
| (8904) Ёсихара (Yoshihara) || 1995 VY || 15 ноября 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (8905) Банкакуко (Bankakuko) || 1995 WJ || 16 ноября 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (8906) Яно (Yano) ||  || 18 ноября 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (8907) Такадзи (Takaji) ||  || 24 ноября 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
|  ||  || 18 ноября 1995 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (8909) Ониситака (Ohnishitaka) ||  || 27 ноября 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
|  ||  || 25 ноября 1995 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (8911) Kawaguchijun || 1995 YA || 17 декабря 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (8912) Осиматакэ (Ohshimatake) ||  || 21 декабря 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
|  ||  || 22 декабря 1995 || Халеакала || NEAT
|-
| (8914) Никджеймс (Nickjames) ||  || 25 декабря 1995 || Stakenbridge || Брайан Мэннинг
|-
| (8915) Sawaishujiro ||  || 27 декабря 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (8916) 1996 CC || 1996 CC || 1 февраля 1996 || Синлун || BAO SCAP
|-
| (8917) Tianjindaxue ||  || 9 марта 1996 || Синлун || BAO SCAP
|-
|  ||  || 20 июля 1996 || Синлун || BAO SCAP
|-
| (8919) Оуянцзыюань (Ouyangziyuan) ||  || 9 октября 1996 || Синлун || BAO SCAP
|-
|  ||  || 7 ноября 1996 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
|  ||  || 7 ноября 1996 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (8922) Куманодакэ (Kumanodake) ||  || 10 ноября 1996 || Нанъё || T. Окуни
|-
| (8923) Ямакава (Yamakawa) ||  || 30 ноября 1996 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (8924) Ирума (Iruma) ||  || 14 декабря 1996 || Титибу || Н. Сато
|-
| (8925) Боаттини (Boattini) ||  || 4 декабря 1996 || Азиаго || М. Томбелли, У. Мунари
|-
| (8926) Абэмасанао (Abemasanao) || 1996 YK || 20 декабря 1996 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (8927) Рёдзиро (Ryojiro) || 1996 YT || 20 декабря 1996 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
|  ||  || 23 декабря 1996 || Синлун || BAO SCAP
|-
| (8929) Хагиносиндзи (Haginoshinji) ||  || 29 декабря 1996 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (8930) Кубота (Kubota) ||  || 6 января 1997 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (8931) Хирокимацуо (Hirokimatsuo) ||  || 6 января 1997 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (8932) Нагатомо (Nagatomo) ||  || 6 января 1997 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (8933) Куробэ (Kurobe) ||  || 6 января 1997 || Титибу || Н. Сато
|-
| (8934) Нисимурадзюн (Nishimurajun) ||  || 10 января 1997 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (8935) Беккариа (Beccaria) ||  || 11 января 1997 || Сормано || П. Сиколи, М. Каванья
|-
| (8936) Джанни (Gianni) ||  || 14 января 1997 || Фарра-д’Изонцо || -
|-
| (8937) Gassan ||  || 13 января 1997 || Нанъё || T. Окуни
|-
|  ||  || 9 января 1997 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (8939) Онодадзюндзиро (Onodajunjiro) ||  || 29 января 1997 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (8940) Якусимару (Yakushimaru) ||  || 29 января 1997 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (8941) Дзюнсаито (Junsaito) ||  || 30 января 1997 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (8942) Такаги (Takagi) ||  || 30 января 1997 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (8943) Stefanozavka ||  || 30 января 1997 || Стронконе || -
|-
| (8944) Ortigara ||  || 30 января 1997 || Азиаго || У. Мунари, М. Томбелли
|-
| (8945) Каварадосси (Cavaradossi) || 1997 CM || 1 февраля 1997 || Прескотт || Пауль Комба
|-
| (8946) Ёсимицу (Yoshimitsu) || 1997 CO || 1 февраля 1997 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (8947) Мидзутани (Mizutani) ||  || 14 февраля 1997 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
|  ||  || 6 февраля 1997 || Синлун || BAO SCAP
|-
|  ||  || 13 февраля 1997 || Синлун || BAO SCAP
|-
|  ||  || 15 марта 1997 || Синлун || BAO SCAP
|-
| (8951) 1997 FO || 1997 FO || 19 марта 1997 || Синлун || BAO SCAP
|-
| (8952) ODAS ||  || 2 марта 1998 || CERGA || ODAS
|-
|  ||  || 20 марта 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
| (8954) Baral ||  || 20 марта 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 24 марта 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
|  ||  || 31 марта 1998 || Сокорро || LINEAR
|-
| (8957) Koujounotsuki ||  || 22 марта 1998 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (8958) Старгейзер (Stargazer) ||  || 23 марта 1998 || Риди-Крик || Джон Бротон
|-
| (8959) Oenanthe || 2550 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8960) Luscinioides || 2575 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8961) Schoenobaenus || 2702 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8962) Ноктуа (Noctua) || 2771 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8963) Коллурио (Collurio) || 4651 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8964) Коракс (Corax) || 7643 P-L || 17 октября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8965) Цитринелла (Citrinella) || 9511 P-L || 17 октября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8966) Гортулана (Hortulana) || 3287 T-1 || 26 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8967) Каландра (Calandra) || 4878 T-1 || 13 мая 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8968) Europaeus || 1212 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8969) Александринус (Alexandrinus) || 1218 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8970) Исландика (Islandica) || 1355 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8971) Leucocephala || 2256 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8972) Сильватика (Sylvatica) || 2319 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8973) Пратинкола (Pratincola) || 3297 T-2 || 30 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8974) Грегария (Gregaria) || 3357 T-2 || 25 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8975) Аттис (Atthis) || 4076 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8976) Leucura || 4221 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8977) Палудикола (Paludicola) || 4272 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8978) Барбатус (Barbatus) || 3109 T-3 || 16 октября 1977 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8979) Кланга (Clanga) || 3476 T-3 || 16 октября 1977 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8980) Гелиака (Heliaca) || 4190 T-3 || 16 октября 1977 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8981) 1964 YJ || 1964 YJ || 31 декабря 1964 || Нанкин || -
|-
| (8982) Орешек (Oreshek) ||  || 25 сентября 1973 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (8983) Раяказакова (Rayakazakova) ||  || 13 марта 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (8984) Деревянко (Derevyanko) ||  || 22 августа 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (8985) Тула (Tula) ||  || 9 августа 1978 || Крым || Черных Н. С., Черных Л. И.
|-
| (8986) Kineyayasuyo ||  || 1 ноября 1978 || CERGA || К. Томита
|-
|  ||  || 7 ноября 1978 || Паломар || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
|  ||  || 25 июня 1979 || Сайдинг-Спринг || Элеанора Хелин, Шелте Бас
|-
| (8989) 1979 XJ || 1979 XJ || 15 декабря 1979 || Ла-Силья || Анри Дебеонь, E. R. Netto
|-
| (8990) Compassion || 1980 DN || 19 февраля 1980 || Клеть || Клеть
|-
| (8991) Solidarity ||  || 6 августа 1980 || Ла-Силья || ESO
|-
| (8992) Magnanimity ||  || 14 октября 1980 || Нанкин || -
|-
| (8993) Ингстад (Ingstad) || 1980 UL || 30 октября 1980 || Ла-Силья || Ричард Уэст
|-
| (8994) Кашкашьян (Kashkashian) || 1980 VG || 6 ноября 1980 || Андерсон-Меса || Брайан А. Скифф
|-
| (8995) Rachelstevenson ||  || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (8996) Waynedwards ||  || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (8997) Davidblewett ||  || 1 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (8998) Matthewizawa ||  || 3 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (8999) Tashadunn ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (9000) Hal || 1981 JO || 3 мая 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|}